Відомі представники династії Вишневецьких:
 Вишневецький Олександр Михайлович (?—1552) — учасник Стародубської війни 1534—1537 років.
 Вишневецький Дмитро Іванович (Байда) ( 1563) — український магнат, князь, засновник першої Запорозької Січі.
 Дмитро Юрій Вишневецький (1631—1682) — польський аристократ гербу Корибут, князь, державний діяч Речі Посполитої.
 Вишневецький Константин (1564—1641) — воєвода белзький, руський, староста кременецький, черкаський.
 Вишневецький Константин Криштоф (1633—1686) — князь, воєвода підляський, брацлавський, белзький, староста осецький.
 Вишневецький Михайло Михайлович (1529—1584) — князь, батько Михайла Вишневецького та, відповідно, дід Яреми Вишневецького.
 Вишневецький Михайло Олександрович (?—1616) — князь, син Михайла Вишневецького та батько Яреми Вишневецького.
 Вишневецький Юрій (?—1617/18) — князь гербу Корибут, з 1609 каштелян київський.
 Вишневецький Ієремія-Михайло (Ярема) (1612 — 20 серпня 1651) — воєвода руський і сандомирський, батько короля Речі Посполитої Михайла Корибута Вишневецького.
 Вишневецький Міхал Корибут (31 липня 1640 — 10 листопада 1673) — король Польщі з 1669 року.
Інші носії прізвища:
 Вишневецький Микита Іванович — генерал Кубанського козацького війська, учасник Кавказької і Російсько-турецької воєн, багатьох бойових походів.
 Вишневе́цький Костянти́н Григо́рович (8 червня 1914 — 30 травня 1944) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1943).
 Вишневецький Володимир Михайлович (15 липня 1900 — 28 грудня 1981) — учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1944)

Жінки 
 Вишневецька Ірина Олександрівна — завідувачка відділу Музею космонавтики імені С. П. Корольова, заслужений працівник культури України.

Примітки 

Українські прізвища
Вишневецькі